Beat Eberle ist der Name folgender Personen:

* Beat Eberle (Autor) (* 1953), Schweizer Schriftsteller
 Beat Eberle (Offizier) (* 1960), Schweizer Berufsoffizier (Brigadier)